Noss Head steht für:

 Noss Head (Highland), Landspitze bei Wick, Schottland
 Noss Head (Schutzgebiet), Schutzgebiet auf der Isle of Noss, Schottland
 Noss Head (Shetlands), Berg auf der Isle of Noss, Schottland
 Noss Head Lighthouse, Leuchtturm bei Wick, Schottland